Tsuru – città del Giappone
 Tsuru – personaggio di One Piece
 Hiromi Tsuru – doppiatrice giapponese